Педро Хирон:
 Педро Хирон-Акунья-Пачеко (1423—1466) — сеньор Бельмонты и Уреньи, магистр Ордена Калатравы
 Хирон, Педро Августин (1788—1842) — испанский генерал, политик и государственный деятель